Чан Чен има више значења:

 Чан Чен (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Чан Чен (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику